Jorge Almirón (1971-), un footballeur argentin, reconverti en entraîneur ;
 Miguel Almirón (1994-) un footballeur paraguayen ;
 .

 Pampa Almirón, une localité argentine.